NKZ steht für:

 Neue Kraftfahrerzeitung, in der Motor Rundschau aufgegangen 
 Neues Kreuzberger Zentrum, Gebäudekomplex in Berlin, siehe Zentrum Kreuzberg
 Aerokuzbass (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

nkz steht für:
 Nkari (ISO-639-3-Code), Varietät von Ibuoro, Cross-River-Sprache in Nigeria

Abkürzung